В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Маріанн Вердел 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Емі Фрейзер (півфінал)
  Гелен Келесі (1-ше коло)
  Сьюзен Слоун (чвертьфінал)

 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Кеті Ріналді (1-ше коло)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1990